Shaka, celebre leader zulu
 Shaka Zulu, miniserie televisiva (1986)
 Shaka Zulu, film (1987)
 Shaka Zulu, album dei Ladysmith Black Mambazo
 Shaka Zulu: The Citadel, film TV (2001)